Alice Chalifoux (1908-2008), harpiste américaine ;
 , plusieurs personnalités ;
 Thelma Chalifoux (1929-2017), pédagogue et sénatrice canadienne.
Patronyme canadien